Joe Esposito ist der Name folgender Personen:

* Joe Esposito (Mobster) (1872–1928), italienisch-amerikanischer Mobster und Politiker
 Joe Esposito (Musikmanager) (1938–2016), US-amerikanischer Autor und Tourmanager von Elvis Presley
 Joe Esposito (Sänger) (* 1948), US-amerikanischer Sänger